The Undying Fire – cortometraggio muto del 1915
 The Undying Fire – racconto di H. G. Wells del 1919